El término salamandra puede referirse, en esta enciclopedia:

Zoología
a Caudata, una orden de anfibios que incluye a las salamandras, los tritones y formas afines;
a Salamandridae, una familia de anfibios caudados que incluye una veintena de géneros de salamandras y tritones;
a Salamandra, un género de anfibios; 
a Salamandra, un anfibio común en Europa, con preferencia por hábitats acuáticos de media y alta montaña;
a la salamandra tigre, una especie perteneciente al género Ambystoma, también conocida como la salamandra tigre del este;
a la salamandra tigresa barrada, una especie de salamandra que habita el sudoeste de Canadá y el sur y oeste de los Estados Unidos hasta Texas y el norte de México;
a la salamandra tigre de California, un anfibio en peligro de extinción nativo al norte de California;
a salamandra roja, una especie de salamandra de la familia Plethodontidae, endémica en los Estados Unidos;
a la salamandra gigante del Japón, una especie de anfibio de la familia Cryptobranchidae;
a la salamandra rabilarga, una especie de anfibio de la familia Salamandridae, endémica del noroeste de España y del norte de Portugal;
a la salamandra moteada (Ambystoma maculatum), una especie de anfibio perteneciente a la familia Ambystomatidae que habita en las regiones orientales de Norteamérica;
a la salamandra americana gigante, una especie de anfibio de la familia Cryptobranchidae;
a la salamandra china gigante, una especie de anfibio urodelo de la familia Cryptobranchidae;
a la salamandra de Chingaza, charchala o salamandra escaladora de Peters, una especie de anfibio de la familia Plethodontidae;
a Pseudotriton montanus, una salamandra de la familia Plethodontidae;
a la salamandra ciega de Texas, un anfibio urodelo que habita en pocas cavernas de los Estados Unidos;
a la salamandra montañesa de China occidental, un anfibio de hábitos nocturnos que habita en el este del Tíbet, en la provincia china de Sichuan;
a Tarentola delalandii, un reptil conocido como salamandra que habita en la isla de La Palma, en España;

Inventos  
a la estufa salamandra, un invento de Benjamin Franklin, el primer sistema de calefacción moderna no integrado en la construcción;

Literatura y mitología

Salamandra es el mismo animal mencionado anteriormente, sólo que con las características mitológicas que se le atribuían en tiempos medievales.

Salamandra es el mismo animal, pero con características del mundo mágico y mitológico.

Ediciones Salamandra, también llamada simplemente Salamandra, fue fundada en 1989 en Barcelona. La editorial ha publicado muchas obras, entre ellas la saga Harry Potter de la escritora británica J. K. Rowling en español.

Salamandra es un personaje ficticio de los libros de Crónicas de la Torre, creada por la autora valenciana Laura Gallego García.

Salamandra es un libro de poesía del escritor Octavio Paz.

Salamandra es una novela de Efrén Rebolledo.

Música 
Salamandra, banda de rock de Paraguay.

Salamandra, álbum musical de Miguel Bosé.

Enlaces externos